Аболмасово — название населённых пунктов в России:
 
 Аболмасово — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Аболмасово — деревня в Хотынецком районе Орловской области.

См.также 
 Абалмасов